Верзилин — русская фамилия; происходит от прозвища Верзила.

Известные носители 
Верзилины — дворянский род.

Н 
 Верзилин, Никита Николаевич (род. 1933) — доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Верзилин, Николай Михайлович (1903—1984) ― писатель-натуралист, педагог, член-корреспондент Академии педагогических наук.

П 
 Верзилин, Пётр Семёнович (1791—1849) — генерал-майор, наказной атаман Кавказского линейного казачьего войска.

Верзилина 
 Верзилина, Екатерина Сергеевна (род. 1929) — колхозница, звеньевая колхоза имени Ильича Добринского района Липецкой области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Верзилов